Колинас дел Сол има више значења:

 Колинас дел Сол (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колинас дел Сол (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику